Zongo se puede referir a:

 Zongo, una ciudad de la provincia de la República Democrática del Congo.
 Zongo, un puerto situado en la orilla sur del río Ubangui. En la orilla opuesta se encuentra Bangui, la capital de la República Centroafricana.
 Valle de Zongo, un valle en la zona de los Yungas, está ubicado a 76 km al norte de la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, Bolivia.
 Glaciar de Zongo, en la Cordillera Real, situado a 5 050 msnm, en Bolivia.
 Zongo, un cráter marciano nombrado por la ciudad de la República Democrática del Congo.
 Zongo, una serie de historietas del español Gordillo.